EHF Liga prvakinja je redovito godišnje natjecanje europskih ženskih rukometnih klubova. Od sezone 1960./61.do 1992./93. je bilo poznato pod nazivom Kup prvakinja Europe, a natjecanje je vodila Međunarodna rukometna federacija (IHF). Od 1993./94. natjecanje vodi Europska rukomotna federacija (EHF) i tada nastaje Liga prvakinja. U natjecanju sudjeluju predstavnice 24 najbolje plasirane zemlje s EHF-ove liste, i to prvakinje te doprvakinje sedam najboljih zemalja.

Pobjednice i finalistice 

Napomene: 
Dynamo Prag, Spartak Sokolovo Prag i Inter Bratislava su do 1993/94. nastupali za Čehoslovačku 
ORK Beograd, Lokomotiva Zagreb i Radnički Beograd su do 1990/91. nastupali za Jugoslaviju 
Trud Moskva, Žalgiris Kaunas, Spartak Kijev i Kuban Krasnodar su do 1990/91. nastupali za Sovjetski Savez 
SC Leipzig, Empor Rostock i TSC Berlin su do 1990/91. nastupali za DR Njemačku 
Bayer Leverkusen i TV Lützellinden su do 1990/91. nastupali za SR Njemačku

Uspješnost po klubovima 
 Stanje nakon seone 2016./17.

Uspješnost po državama 
 Nakon sezone 2016./17.

Vanjske poveznice 
 eurohandball.com, stranica natjecanja 
 todor66.com, arhiva Kupa/Lige prvakinja

Europska klupska rukometna natjecanja